Bussy kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bussy-Lettrée, kommun i departementet Marne, 
 Bussy-lès-Daours, kommun i departementet Somme,
 Bussy-le-Repos, Marne, kommun i departementet Marne,
 Bussy-le-Repos, Yonne, kommun i departementet Yonne,
 Bussy-le-Grand, kommun i departementet Côte-d'Or,
 Bussy-le-Château, kommun i departementet Marne,
 Bussy-en-Othe, kommun i departementet Yonne,
 Gigny-Bussy, kommun i departementet Marne, 
Bussy-aux-Bois, ort i Gigny-Bussy
 Bussy-Albieux, kommun i departementet Loire, 
 Bussy, Oise, kommun i departementet Oise, 
 Bussy, Cher, kommun i departementet Cher, 
 Bussy-la-Pesle, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Bussy-la-Pesle, Nièvre, kommun i departementet Nièvre, 
 Bussy-lès-Poix, kommun i departementet Somme, 
 Bussy-Saint-Georges, kommun i departementet Seine-et-Marne, 
 Bussy-Saint-Martin, kommun i departementet Seine-et-Marne,

Schweiz 

 Bussy, Fribourg, ort, 
 Bussy-Chardonney, kommun i kantonen Vaud, 
Bussy, Vaud, ort i kommunen Bussy-Chardonney
 Bussy-sur-Moudon, kommun i kantonen Vaud,

Se även 
 Busy